Yajima (矢島, 矢嶋 or 谷島) est un nom de famille japonais
 Maimi Yajima (矢島舞美) (née 1992), chanteuse japonaise
 Masao Yajima, mangaka, scénariste de Journaliste et sanctum
 Takuro Yajima (矢島 卓郎) (né en 1984) footballeur japonais
 Yasujiro Yajima (1882 - 1963) (矢島 保治郎), militaire japonais au Tibet

Homonymie de patronyme